Mīrjāwa kan syfta på följande platser:

Iran 

 Rūd-e Mīrjāveh, vattendrag, 
 Mīrjāveh, ort, Sistan och Baluchistan, 

Robotskapade Iranförgreningar